A Sister's Devotion – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
A Sister's Devotion – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
A Sister's Devotion – cortometraggio del 1912 prodotto dalla American Film Manufacturing Company
A Sister's Devotion – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Ryno Film Company